Perfetto ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Perfetto (1919–2005), italienischer Humorist
 Klaus Perfetto (* 1964), deutscher Fußballspieler
 Michael Perfetto (* 1962), deutscher Fußballspieler